Small Faces – gruppo musicale britannico
Small Faces – album del 1966
Small Faces – album del 1967